Мухино — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на берегу реки Толба, в 29 километрах к северу от Пскова и в 6 км к северо-западу от деревни Верхолино.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Верхолинской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района